Родней, Родни

 Родней, Джордж Брайджес (1719—1792) — британский адмирал, участник войны за независимость США
 HMS Rodney — название кораблей ВМФ Великобритании
 Родней — округ в Новой Зеландии

См. также 
 Де Лима, Родней Франсиско